Михаи́л Миха́йлович Кузнецо́в (1912-?) — советский партийный и государственный деятель. Депутат Верховного Совета СССР 7 созыва.

Биография 
Родился в 1912 году. В 1939 году окончил Омский сельскохозяйственный институт, позже — Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

С 1939 года — агроном, заместитель начальника отдела, заведующий Приморским краевым зооветеринарным отделом, заместитель заведующего сельскохозяйственным отделом Приморского краевого комитета ВКП(б), 1-й секретарь районного комитета ВКП(б), начальник Приморского краевого управления сельского хозяйства, заведующий сельскохозяйственным отделом Приморского краевого комитета КПСС.

?-1.1963 — секретарь Приморского сельского краевого комитета КПСС.

1.1963-12.1964 — 1-й секретарь Приморского сельского краевого комитета КПСС.

12.1964-2.1970 — председатель Исполнительного комитета Приморского краевого Совета.

1970—1972 — заведующий сектором Министерства сельского хозяйства РСФСР.

Примечания

Ссылки 
 Биография в справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза

Председатели Приморского крайисполкома
Первые секретари Приморского крайкома КПСС
Выпускники ОмГАУ
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС